

Építmény 
 Földvár

Település 
 Bácsföldvár, Szerbia, Vajdaság, Bácska
 Barcaföldvár, Románia, Brassó megye
 Balatonföldvár, Somogy megye
 Dunaföldvár, Tolna megye
 Földvár, Románia, Brassó megye (Ucsa község)
 Melegföldvár, Románia, Kolozs megye
 Pusztaföldvár, Békés megye
 Székelyföldvár, Románia, Fehér megye
 Tiszaföldvár, Jász-Nagykun-Szolnok megye